Francesco Giordani può riferirsi a:
Francesco Giordani, chimico italiano
Francesco Giordani, fotografo italiano
Francesco Giordani, vescovo cattolico italiano